Zusammensetzung steht für:
 Wortzusammensetzung, siehe Komposition (Grammatik)
 das Zusammensetzen von Werkstücken (Technik)

Siehe auch:
 Komposition
 Zusammensetzung des Kapitals (Theorie von Karl Marx)